Plattsburg ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Plattsburg (Indiana)
 Plattsburg (Mississippi)
 Plattsburg (Missouri)
 Plattsburg (Ohio)

Schiff:
 USS Plattsburg, Kreuzer der US Navy

Siehe auch:
 Plattsburgh